Eriksdatter, Eriksdotter oder Eriksdottir ist der Name folgender Personen:

 Margaret Eriksdotter Wasa (1497–1536), schwedische Adlige und Schwester König Gustavs I. von Schweden
 Margareta Eriksdotter Leijonhufvud (1516–1551), Königin von Schweden
 Margrethe Eriksdatter von Dänemark (1277–1341), Königin von Schweden
 Ragnhild Eiriksdottir (um 870–um 888), Tochter des Königs Eriks des Mächtigen
 Sofia Eriksdotter von Dänemark († 1286), schwedische Königin
 Margrete Eriksdotter (um 1159–1209), Königin von Norwegen
 Margarete Eriksdatter (1283–1290), Königin von Schottland, siehe Margarete (Schottland)